DDA steht für:
 Dachverband Deutscher Avifaunisten, gemeinnütziger Zusammenschluss aller landesweiten oder regionalen ornithologischen Verbände in der Bundesrepublik Deutschland
 Department for Disarmament Affairs Hauptabteilung Abrüstungsfragen des UN-Sekretariats  
 Deutsche Dan Akademie
 Deutsche Drogisten-Akademie, ehemalige Fachschule in Braunschweig, siehe Drogist #Deutsche Drogisten-Akademie
 Dichlordiphenylessigsäure 
 Digital Differential Analyzer war ein elektromechanischer Analogrechner
 Doha Development Agenda, englischer Begriff für die Doha-Runde

DdA steht für:
 Dialektik der Aufklärung, ein Grundlagenwerk der Kritischen Theorie

dda steht für:
 Dadi Dadi (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen

Abkürzung